Informàtica: Filtre (informàtica)
 Processament de senyals i electrònica:
 Filtre analògic
 Filtre digital
 Filtre electrònic
 Filtre actiu
 Filtre adaptat
 Filtre adaptatiu
 Filtre de banda eliminada
 Filtre de Bessel
 Filtre de Butterworth, filtre electrònic dissenyat per a produir la resposta més plana que sigui possible fins a la freqüència de tall
 Filtre el·líptic
 Filtre FIR
 Filtre gaussià
 Filtre IIR
 Filtre de Kalman
 Filtre passaalt
 Filtre passabaix
 Filtre passabanda
 Filtre passiu
 Filtre pinta
 Filtre de Txebixev
 Òptica:
 Filtre òptic
 Filtre mosaic de Bayer
 Filtre fotomètric
Filtre polaritzador
 Química:
 Filtre (química), estri que s'utilitza per separar els components de les mescles heterogènies de sòlid a líquid, en un procés de filtració
 Filtre anti-partícules, filtre integrat al convertidor catalític que atrapa les partícules generades en la combustió quan passa el gas d'escapament
 Filtre de cafè, estri de cuina que té la funció de filtrar l'aigua calenta dels grans molts del cafè per a elaboració del cafè 
Paper de filtre
 Matemàtiques''
 Filtre (matemàtiques), un subconjunt especial d'un Conjunt parcialment ordenat.